Wilson megye (Észak-Karolina)
 Wilson megye (Kansas) 
 Wilson megye (Tennessee)
 Wilson megye (Texas)